Libere – album di Deborah Iurato del 2014
 Libere – singolo di Deborah Iurato del 2015
 Libere – film-documentario del 2017 diretto da Rossella Schillaci